Петроглифы Тырныкты – наскальные рисунки, у села Карабастау Алматинской области Казахстана, которые относятся к раннему железному веку и к эпохе бронзы. Обычно рассматриваютя в комплексе с находящимся на склоне ущелья поселением эпохи раннего железного века. Петроглифы нанесены на крупных скальных блоках и отдельных камнях, которые покрыты темной патиной. Стиль, размер и техника выбивки каждого из петроглифов отличаются. На рисунках изображены солярные знаки, фигуры животных – архар, козел, верблюд, лошадь и олень, а также изображение человека рядом с верблюдом.

Кроме того, в Тырнакты присутствуют средневековые изображения тамги .

Местоположение 
Республика Казахстан, Алматинская область, 22 км. от села  Карабастау, 12 км. к западу от трассы Копа–Каншенгель, 850 метров от полевой дороги над урочищем Тырнакты.

Примечания

См. также 
 Тамгалы

Литература 
https://zhetysu.travel/objects/dostoprimechatelnosti/istoricheskie-arkheologicheskie-pamyatniki/petroglify-tyrnakty.html
Петроглифы Казахстана
Археологические памятники Алматинской области
Жамбылский район (Алматинская область)